Fernando, właśc. Fernando Francisco Reges (ur. 25 lipca 1987 w Alto Paraíso de Goiás) – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie Sevilla FC.

Kariera klubowa  
W lipcu 2007 opuścił trzecioligowy Vila Nova Futebol Clube i podpisał pięcioletni kontrakt z FC Porto. Jednak pierwszy rok w Portugalii spędził na wypożyczeniu w Estrela Amadora. W sezonie 2008/2009 powrócił do Porto i grając u boku Raula Meirelesa został Mistrzem Portugalii.

25 czerwca 2014 podpisał kontrakt z Manchesterem City. Angielski klub zapłacił za niego 12 milionów funtów.

Statystyki kariery

Klubowe 
 (aktualne na dzień 12 sierpnia 2022)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 5 czerwca 2022)

Sukcesy

Klubowe 
 FC Porto
 mistrz Portugalii (4x): 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13
 zdobywca Pucharu Portugalii (2x): 2009/10, 2010/11
 zdobywca Superpucharu Portugalii (5x): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
 zwycięzca Ligi Europy (1x): 2010/11

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Vila Nova FC
Piłkarze Estreli Amadora
Piłkarze FC Porto
Piłkarze Manchesteru City
Piłkarze Galatasaray SK
Piłkarze Sevilli FC
Urodzeni w 1987
Mistrzowie Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej 2007